Śliwa ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Śliwa ist ein Berufsname.

Varianten 
 Schliewa, Schliwa (deutsch)

Namensträger 
 Bogdan Śliwa (1922–2003), polnischer Schachmeister
 Izabela Śliwa (* 1990), polnische Volleyballspielerin

Weblinks 
 

Familienname
Polnischer Personenname
Berufsname